Fire and Water (Fuego y agua), puede referirse a:

Fire and Water (álbum), álbum de Free,
Fire and Water (Stargate SG-1), episodio de Stargate SG-1,